Le nom de conflit sino-soviétique peut faire référence à plusieurs épisodes de conflit ou incidents armés entre la Chine et l'Union soviétique :

 le conflit sino-soviétique de 1929
 le conflit frontalier sino-soviétique de 1969.